Pētersone ist der Familienname folgender Personen:

 Inta Pētersone (* 1935), lettische Historikerin 
 Kārina Pētersone (* 1954), lettische Philologin und Politikerin